Список (перелік) — множина пов'язаних об'єктів, упорядкованих деяким логічним способом.
 Список (копія) — переписана (списана) з оригіналу копія документа
 Список (абстрактний тип даних) — у комп'ютерній науці тип даних, який представляє собою зліченне число впорядкованих значень
 Список (елемент GUI) — елемент інтерфейсу користувача (GUI).

 «Список» — п'ята серія третього сезону американського науково-фантастичного серіалу «Секретні матеріали».

Див. також 
 Вікіпедія:Списки